Nanna (god), een god in de Mesopotamische mythologie
Nanna (godin), een godin in de Noordse mythologie
Nanna (geslacht), een geslacht van vliegen
Nanna (vlinder), een geslacht van nachtvlinders